Roy Nissany (* 30. November 1994 in Tel Aviv) ist ein französisch-israelischer Automobilrennfahrer. Sein Vater ist der Automobilrennfahrer Chanoch Nissany. Er startet seit 2020 in der FIA-Formel-2-Meisterschaft.

Karriere 

Nissany begann seine Motorsportkarriere 2001 im Kartsport, in dem er bis 2009 aktiv war. 2009 debütierte er zudem in der ungarischen E-2000-Meisterschaft im Formelsport. 2010 wechselte er vollständig in den Formelsport. Er wurde von Mücke Motorsport für zwei Jahre unter Vertrag genommen. Er nahm für das Team an der Formel Lista junior teil. Mit einem vierten Platz als bestes Resultat beendete er die Saison auf dem achten Platz.

2011 wechselte er in die ADAC Formel Masters, wo er seinem bisherigen Team Mücke Motorsport treu blieb. Im Auftaktrennen in der Motorsport Arena Oschersleben erreichte er mit einem dritten Platz das Podium. Auf dem Nürburgring erzielte er einen weiteren dritten Platz. Die Saison beendete er auf dem elften Rang. 2012 blieb er in der ADAC Formel Masters. Auf dem Red Bull Ring gewann er ein Rennen. Er verbesserte sich auf den neunten Gesamtrang.

2013 erhielt Nissany bei Mücke Motorsport ein Cockpit für die europäische Formel-3-Meisterschaft. Während sein Teamkollege Felix Rosenqvist mit 457 Punkten Vizemeister wurde, erreichte Nissany mit elf Punkten den 22. Gesamtrang. 2014 blieb Nissany bei Mücke Motorsport in der europäischen Formel-3-Meisterschaft. Während seine Teamkollegen Lucas Auer und Rosenqvist Rennen gewannen, verbesserte sich Nissany mit einem sechsten Platz als bestem Resultat auf den 17. Gesamtrang.

2015 wechselte Nissany zu Tech 1 Racing in die Formel Renault 3.5. Mit einem dritten Platz als bestem Ergebnis beendete er die Saison auf dem 13. Platz im Gesamtklassement. 2016 wurde die Formel Renault 3.5 in Formel V8 3.5 umbenannt und Nissany wechselte zu dem von Charouz Racing System betreuten Lotus-Team. Er gewann beide Rennen in Silverstone und ein Rennen in Monza. Insgesamt stand er siebenmal auf dem Podium. Er verbesserte sich auf den vierten Platz der Fahrerwertung. Mit 189 zu 161 Punkten setzte er sich intern gegen René Binder durch. 2017 startete er für RP Motorsport in der nun World-Series-Formel-V8-3.5 genannten Serie. Er gewann ein Rennen und stand fünfmal auf dem Podest. In der Endabrechnung belegte er mit 201 Punkten den fünften Platz.

2018 startet Nissany mit Campos Vexatec Racing in der FIA-Formel-2-Meisterschaft. Er belegte mit nur einem Punkt den 22. Platz in der Gesamtwertung. In der Saison 2019 nahm Nissany an keinen Rennevents teil, absolvierte jedoch den Formel 2 Test am Ende der Saison in Abu Dhabi für Trident.

2020 unterschrieb Nissany einen Vertrag als offizieller Testfahrer beim Formel-1-Team Williams F1. Er trat in dieser Saison bei drei freien Trainings an. Zudem wird er erneut an der FIA-Formel-2-Meisterschaft teilnehmen. Er komplettiert mit Teamkollegen Marino Sato das Line-Up von Trident.

Auch im Jahr 2021 ist Nissany wieder offizieller Testfahrer für Williams in der Formel-1. Wie auch schon im Vorjahr wird er bei drei freien Trainings teilnehmen. Zudem startet er wieder in der Formel 2, wechselte aber das Team und fährt nun für DAMS zusammen mit seinem Teamkollegen Marcus Armstrong.

Persönliches 
Roy Nissany wuchs bis zu seinem dritten Lebensjahr in Europa auf. Er besitzt die französische und israelische Staatsangehörigkeit. Im Motorsport tritt er mit israelischer Lizenz an.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Formel Renault 3.5 / Formel V8 3.5 / World Series Formula V8 3.5

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-2-Meisterschaft

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website von Roy Nissany (englisch)
 

Rennfahrer (Israel)
Franzose
Israeli
Geboren 1994
Mann